3. Županijska nogometna liga Međimurska ili 3. međimurska liga je osmi stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj, te treći na području Međimurske županije. Liga se trenutno sastoji od dvije skupine, A i B. Iz 3. ŽNL najuspješniji klubovi ulaze u viši rang - 2. ŽNL Međimursku, dok iz lige ne ispada nitko jer ne postoji niža liga za navedenu županiju.

Dosadašnji prvaci 

 
:Kategorija:Sezone šestog ranga HNL-a  
:Kategorija:Sezone sedmog ranga HNL-a  
Napomene:  
 - u sezoni 2019./20. prvenstvo prekinuto zbog pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj

Sudionici

Sezona 2021./2022.

Sezona 2018./2019.

Sezona 2008./2009.

Poveznice 
 Međimurski nogometni savez
 emedjimurje.rtl.hr - III. međimurska liga 
 1. ŽNL Međimurska
 2. ŽNL Međimurska
 Kup Međimurskog nogometnog saveza

Izvori